ICFF steht für:
 International Contemporary Furniture Fair
 International Cycling Film Festival
 Italian Contemporary Film Festival

Abkürzung